L'autoroute 9 (Highway 9 en anglais) est une route pavée provinciale de la Saskatchewan. Elle part de l' du Dakota du Nord à la frontière entre le Canada et les États-Unis près de Northgate et devient la  au Manitoba en continuant vers l'est.

Notes et références 

Autoroute en Saskatchewan